Municipio de Marble puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Marble (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Marble (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Marble (condado de Lincoln, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Marble (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.